Loto peut être :
 Loto ou lotto, jeu de hasard dans plusieurs pays permettant de gagner une loterie dont :
 en France, le Loto organisé par la Française des jeux, opérateur national ;
 Loto, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Salonga ;
 Loto, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Maringa ;
 Loto, groupe portugais de musique électronique.